Der Distal & ITR Group Tennis Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 30. Juni bis 6. Juli 2014 in Todi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Renzo Olivo
 Guillermo Durán
 Matteo Donati
 Maximilian Neuchrist

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Todi